Черняховское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Черняховское — название села Кырыккудык Аккольского района (с 2013 года в подчинении Степногорской городской администрации) Акмолинской области до 1998 года.

Украина 
 Черняховское — село в Ивановском районе Одесской области.